Półwysep podrzędny (drugorzędny) – półwysep połączony nasadą z półwyspem pierwszorzędnym, a nie bezpośrednio z pniem lądowym. Przykładem półwyspu podrzędnego jest Półwysep Malajski, który jest połączony z Półwyspem Indochińskim, a nie bezpośrednio z Azją.

Zobacz też 
 Półwysep pierwszorzędny

Przypisy